La liste des footballeurs internationaux français comprend tous les joueurs de football ayant joué en équipe de France A.

Liste des joueurs 

Liste mise à jour après le match France-Argentine du . Les joueurs encore en activité sont inscrits en caractères gras.

   : Coupe du monde 
  : Championnat d'Europe

Notes et références

Voir aussi

Sources et bibliographie 
Denis Chaumier, Les Bleus : tous les joueurs de l’équipe de France de 1904 à nos jours, Paris, Larousse, 2004. 
Thierry Hubac, 1904-2004. Un siècle en Bleu, Paris, Mango Sport, 2004.

Articles connexes 
 Statistiques et records de l'équipe de France de football
 Liste des meilleurs buteurs en équipe de France de football

Football
France
Liste